franklin – jednostka ładunku elektrycznego

Osoby 
 Aretha Franklin – amerykańska piosenkarka
 Bonnie Franklin – amerykańska aktorka
 Benjamin Franklin – amerykański polityk, uczony i filozof
 Jamaal Franklin – amerykański koszykarz
 Jesse Franklin – amerykański polityk
 John Franklin – brytyjski admirał, żeglarz i badacz Arktyki
 Joseph Paul Franklin – amerykański seryjny morderca
 Lonnie David Franklin – amerykański seryjny morderca
 Melissa Franklin – amerykańska pływaczka
 Rich Franklin – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki
 Richard Franklin – brytyjski aktor
 Richard Franklin – australijski reżyser filmowy
 Rosalind Franklin – brytyjska uczona, biolog i genetyk
 Sean Franklin – amerykański piłkarz 
 Sidney Franklin – amerykański reżyser filmowy
 William Franklin – amerykański duchowny katolicki

Technika 
 „Franklin” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej

Postacie fikcyjne 
 Franklin – żółw z książek Paulette Bourgeois i serii filmów animowanych
 Franklin Clinton - jeden z trzech głównych bohaterów gry komputerowej Grand Theft Auto V

Miejscowości w Polsce 
 Franklin – wieś w woj. łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska

Lokalizacje w Australii 
 Franklin – miejscowość na Tasmanii

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Franklin – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Macon
 Franklin – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Greenlee
 Franklin – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Franklin – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Franklin – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Heard
 Franklin – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Franklin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Morgan
 Franklin – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Franklin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Franklin – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Franklin – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Franklin – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Franklin – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Simpson
 Franklin – miasto w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Franklin – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Franklin – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Franklin – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Franklin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Franklin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Franklin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Franklin – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Franklin – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Franklin – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Franklin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Franklin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Franklin – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Franklin – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon
 Franklin – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Franklin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Franklin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Franklin – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Williamson
 Franklin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Robertson
 Franklin – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Franklin – miasto w stanie Wirginia
 Franklin – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pendleton
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Franklin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Carbon
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Franklin (ang. Franklin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Franklin (ang. Franklin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Maine
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Vermont
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Wirginia
 hrabstwo Franklin (ang. Franklin County) – w stanie Waszyngton

Parafie w Stanach Zjednoczonych 
 parafia Franklin (ang. Franklin Parish) – w stanie Luizjana

Zobacz też 
 Pierwsza Bitwa pod Franklin – bitwa podczas wojny secesyjnej (10 kwietnia 1863) na terenie hrabstwa Williamson w stanie Tennessee
 Pierwsza Bitwa pod Franklin – bitwa podczas wojny secesyjnej (30 listopada 1864) na terenie hrabstwa Williamson w stanie Tennessee